Soure (Portugal), gemeente in Portugal
Soure (freguesia), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Soure
Soure (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará